Amerikai Egyesült Államok
Williamsport (Arizona)
Williamsport (Indiana)
Williamsport (Maryland)
Williamsport (Michigan)
Williamsport (Nyugat-Virginia)
Williamsport (Ohio)
Williamsport (Pennsylvania)
Williamsport (Tennessee)
Williamsport Township, Shawnee megye, Kansas